Карачево () — село в Козловском районе Чувашии (Россия), входит в Карачевское сельское поселение.

В селе есть Дворец культуры, школа, медпункт. Селение в основном газифицировано.

Население

Знаменитые уроженцы 
 Ухсай Мария Дмитриевна — чувашская писательница, драматург.

Примечания

Источники 
 А. С. Степанов. Райгазета «Знамя» от 2 июня 2000 г. « Карачево сегодня и вчера».
 М. Федотов. « Советская Чувашия» от 23 марта 1996 г. « За словом таится история».
 Из материалов Чувашского госархива ( ф. 384, о.1, д. 30).

Населённые пункты Козловского района